ППТ — может означать:
 «ППТ» (от ) — название до 1991 года финского футбольного клуба из города Пори, основанного в 1934 году.
 Проект планировки территории
 Протопланетарная туманность
 Площадь поверхности тела